Der European Nations Challenge Cup 2010 im Squash fand vom 30. September bis 2. Oktober 2010 in der polnischen Hauptstadt Warschau statt. Bei der achten und letzten Austragung des Turniers traten 16 Mannschaften bei den Herren und 8 Mannschaften bei den Damen an.

Bei den Herren setzte sich die serbische Mannschaft im Finale gegen die Ukraine durch, während bei den Damen Polen den Titel vor Zypern gewann.

In beiden Konkurrenzen traten die Mannschaften mit jeweils drei Spielern an. Gastgeber Polen, die Ukraine und Gibraltar starteten bei den Herren mit zwei Mannschaften, bei den Damen war lediglich Polen mit zwei Teams vertreten.

Herren

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8

Trostrunde

Plätze 9 bis 16

Plätze 13 bis 16

Damen

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Halbfinale, Finale

Plätze 5 bis 8

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse auf tournamentsoftware.com (englisch)

2010
Squashturnier 2010
Squashturnier in Warschau